I liga polska w koszykówce mężczyzn sezon 2010/2011 – rozgrywki drugiej w hierarchii – po Polskiej Lidze Koszykówki – męskiej ligi w Polsce.

Drużyny w sezonie 2010/2011 

 Sportino Inowrocław (spadek z PLK)
 Polonia 2011 Warszawa (spadek z PLK)
 Asseco Prokom 2 Gdynia
 GKS Tychy
 KS Spójnia Stargard Szczeciński
 ŁKS Sphinx Łódź
 MKS Dąbrowa Górnicza
 Olimp MKS Start Lublin
 MKS Znicz Basket Pruszków
 PTG Sokół Łańcut
 AZS Politechnika Warszawska
 Victoria Górnik Wałbrzych
 Astoria Bydgoszcz (bezpośredni awans z II ligi grupy A)
 AZS Radex Szczecin (bezpośredni awans z II ligi grupy B)
 RosaSport Radom (bezpośredni awans z II ligi grupy C)
 SKK Siedlce (awans po turnieju barażowym)

Runda zasadnicza

I kolejka 
25 września 2010 15:30

25 września 2010 17:00

25 września 2010 17:30

25 września 2010 18:00

25 września 2010 19:00

26 września 2010 16:00

26 września 2010 19:00

II kolejka 
2 października 2010 13:00

2 października 2010 16:00

2 października 2010 17:30

2 października 2010 18:00

2 października 2010 19:00

3 października 2010 18:00

III kolejka 
6 października 2010 15:00

6 października 2010 15:30

6 października 2010 18:00

6 października 2010 19:00

6 października 2010 20:00

IV kolejka 
9 października 2010 18:00

10 października 2010 16:00

10 października 2010 17:00

10 października 2010 18:00

10 października 2010 19:00

11 października 2010 19:00

V kolejka 
16 października 2010 15:00

16 października 2010 16:00

16 października 2010 17:00

16 października 2010 17:30

16 października 2010 18:00

16 października 2010 19:00

VI kolejka 
23 października 2010 15:00

23 października 2010 18:00

23 października 2010 19:00

24 października 2010 17:00

24 października 2010 18:00

VII kolejka 
27 października 2010 15:30

27 października 2010 17:30

27 października 2010 18:00

27 października 2010 19:00

27 października 2010 20:00

VIII kolejka 
6 listopada 2010 14:30

6 listopada 2010 16:00

6 listopada 2010 16:30

6 listopada 2010 18:00

6 listopada 2010 19:00

7 listopada 2010 18:00

7 listopada 2010 19:00

IX kolejka 
12 listopada 2010 19:00

13 listopada 2010 16:00

13 listopada 2010 17:00

13 listopada 2010 17:30

13 listopada 2010 18:00

13 listopada 2010 18:30

14 listopada 2010 17:00

X kolejka 
20 listopada 2010 14:00

20 listopada 2010 16:00

20 listopada 2010 17:00

20 listopada 2010 18:00

21 listopada 2010 17:00

21 listopada 2010 19:00

22 listopada 2010 17:00

XI kolejka 
27 listopada 2010 17:00

27 listopada 2010 18:00

27 listopada 2010 19:00

28 listopada 2010 17:00

28 listopada 2010 19:00

XII kolejka 
4 grudnia 2010 16:00

4 grudnia 2010 16:30

4 grudnia 2010 17:00

4 grudnia 2010 17:30

4 grudnia 2010 18:00

5 grudnia 2010 17:00

12 stycznia 2011 16:30

XIII kolejka 
11 grudnia 2010 15:00

11 grudnia 2010 17:00

11 grudnia 2010 18:00

12 grudnia 2010 16:00

12 grudnia 2010 20:00

XIV kolejka 
15 grudnia 2010 18:00

15 grudnia 2010 19:30

15 grudnia 2010 20:00

2 lutego 2011 ??:??

XV kolejka 
18 grudnia 2010 16:00

18 grudnia 2010 17:00

18 grudnia 2010 18:00

19 grudnia 2010 16:00

19 grudnia 2010 17:00

19 grudnia 2010 18:30

XVI kolejka 
26 lutego 2011 14:30

26 lutego 2011 17:00

26 lutego 2011 18:00

27 lutego 2011 17:00

27 lutego 2011 18:00

XVII kolejka 
15 stycznia 2011 17:00

15 stycznia 2011 17:30

15 stycznia 2011 18:00

15 stycznia 2011 19:00

16 stycznia 2011 18:00

15 lutego 2011 15:00

XVIII kolejka 
18 stycznia 2011 18:00

19 stycznia 2011 17:00

19 stycznia 2011 18:00

19 stycznia 2011 19:00

XVIV kolejka 
22 stycznia 2011 14:30

22 stycznia 2011 17:00

22 stycznia 2011 17:30

22 stycznia 2011 19:00

23 stycznia 2011 16:00

23 stycznia 2011 17:00

23 stycznia 2011 18:00

XX kolejka 
29 stycznia 2011 13:30

29 stycznia 2011 15:00

29 stycznia 2011 16:30

29 stycznia 2011 18:00

XXI kolejka 
5 lutego 2011 15:00

5 lutego 2011 15:30

5 lutego 2011 17:00

5 lutego 2011 17:30

5 lutego 2011 18:00

5 lutego 2011 19:00

6 lutego 2011 18:00

XXII kolejka 
9 lutego 2011 16:30

9 lutego 2011 18:00

9 lutego 2011 18:30

9 lutego 2011 19:00

9 lutego 2011 19:30

16 marca 2011 18:00

XXIII kolejka 
12 lutego 2011 16:00

12 lutego 2011 17:00

12 lutego 2011 17:30

12 lutego 2011 18:00

12 lutego 2011 19:00

13 lutego 2011 16:00

13 lutego 2011 17:00

XXIV kolejka 
19 lutego 2011 15:00

19 lutego 2011 17:00

19 lutego 2011 18:00

19 lutego 2011 19:00

20 lutego 2011 18:00

XXV kolejka 
23 lutego 2011 18:00

23 lutego 2011 19:00

2 marca 2011 19:30

XXVI kolejka 
2 marca 2011 18:00

4 marca 2011 18:00

5 marca 2011 15:00

5 marca 2011 16:00

5 marca 2011 18:00

5 marca 2011 19:00

6 marca 2011 18:00

XXVII kolejka 
12 marca 2011 16:30

12 marca 2011 18:00

13 marca 2011 16:00

13 marca 2011 17:00

13 marca 2011 19:00

XXVIII kolejka 
9 marca 2011 19:00

19 marca 2011 16:00

19 marca 2011 17:30

19 marca 2011 18:00

19 marca 2011 19:00

XXIX kolejka 
23 marca 2011 14:30

23 marca 2011 17:00

23 marca 2011 18:00

23 marca 2011 19:00

XXX kolejka 
26 marca 2011 16:00

26 marca 2011 17:00

26 marca 2011 18:00

26 marca 2011 19:00

27 marca 2011 19:00

Tabela rozgrywek

Faza PLAY OUT

(9) MKS Znicz Basket Pruszków – (16) Victoria Górnik Wałbrzych  3:0

(10) SKK Siedlce – (15) Polonia 2011 Warszawa  3:2 
2 kwietnia 2011 19:00

3 kwietnia 2011 19:00

9 kwietnia 2011 15:00

10 kwietnia 2011 18:30

16 kwietnia 2011 19:00

(11) AZS Radex Szczecin – (14) GKS Tychy 3:2 
2 kwietnia 2011 18:00

3 kwietnia 2011 18:00

9 kwietnia 2011 18:00

10 kwietnia 2011 18:00

16 kwietnia 2011 18:00

(12) Olimp MKS Start Lublin – (13) Astoria Bydgoszcz  3:2 
2 kwietnia 2011 19:00

3 kwietnia 2011 18:00

9 kwietnia 2011 19:00

10 kwietnia 2011 19:00

17 kwietnia 2011 18:00

Faza PLAY OFF

Ćwierćfinał

(1) AZS Politechnika Warszawska – (8) KS Spójnia Stargard Szczeciński  2:0 
2 kwietnia 2011 15:00

6 kwietnia 2011 18:00

(2) MKS Dąbrowa Górnicza – (7) Asseco Prokom 2 Gdynia  2:1 
3 kwietnia 2011 20:00

6 kwietnia 2011 15:30

9 kwietnia 2011 18:00

(3) RosaSport Radom – (6) ŁKS Sphinx Łódź  0:2 
3 kwietnia 2011 18:30

6 kwietnia 2011 20:00

(4) PTG Sokół Łańcut – (5) Sportino Inowrocław  2:1 
2 kwietnia 2011 17:30

6 kwietnia 2011 18:00

9 kwietnia 2011 17:30

Półfinał

(1) AZS Politechnika Warszawska – (4) PTG Sokół Łańcut  3:0 
16 kwietnia 2011 15:00

17 kwietnia 2011 15:00

30 kwietnia 2011 18:00

(2) MKS Dąbrowa Górnicza – (6) ŁKS Sphinx Łódź  2:3 
17 kwietnia 2011 20:00

18 kwietnia 2011 18:00

30 kwietnia 2011 18:00

1 maja 2011 17:00

4 maja 2011 18:00

O 3. miejsce

(2) MKS Dąbrowa Górnicza – (4) PTG Sokół Łańcut  0:2 
7 maja 2011 18:00

11 maja 2011 18:00

Finał

(1) AZS Politechnika Warszawska  – (6) ŁKS Sphinx Łódź 2:0 
7 maja 2011 18:00

11 maja 2011 17:00

Ostateczna kolejność 

Awans do Tauron Basket Ligi wywalczyły: AZS Politechnika Warszawska, ŁKS Sphinx Łódź

Z Tauron Basket Ligi do I ligi spadła Siarka Tarnobrzeg

Do II ligi spadły: Astoria Bydgoszcz, GKS Tychy, Polonia 2011 Warszawa, Victoria Górnik Wałbrzych

Awans z II ligi do I ligi wywalczyły: AZS WSGK Polfarmex Kutno, Focus Mall Sudety Jelenia Góra, Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno, SIDEn Polski Cukier Toruń

Zobacz też 
 Polska Liga Koszykówki 2010/2011
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn 2010/2011

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek I ligi polskiej w koszykówce mężczyzn 

I liga polska w koszykówce mężczyzn
2010 w koszykówce
2011 w koszykówce
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie